Cretevania (лат., от  — меловая и Evania) — вымерший род наездников из семейства Evaniidae из отложений мелового периода. Известно более 15 видов из отложений Англии, Испании, Китая, Ливана, Монголии, России и др.

Описание 
Мелкие ископаемые наездники, длина тела около 3 мм (от 2 до 6 мм). Усики короткие, жгутик из 10 или 11 члеников. Нижнечелюстные щупики 5-члениковые, нижнегубные щупики состоят из 3 сегментов. Передние и средние ноги тонкие и длинные, задние ноги массивные. Передние крылья без югальной лопасти и с широкой костальной ячейкой. Поперечная жилка 2r-rs около вершины птеростигмы; ячейка 1+2r не соединяется с 1mcu, 2m-cu отсутствует; 3r узкая и треугольная; 1+2r длиннее чем обе 3r и базальная ячейка вместе взятые. Петиоль вытянутый, трубчатый. Брюшко округлое или овальное.

Систематика 
Ранее род выделялся в отдельное семейство Cretevaniidae.

Филогения 
Кладограмма взаимоотношений с другими родами надсемейства (Peñalver et al., 2010).

Классификация 
Более 15 вымерших видов:
 Cretevania alcalai Peñalver et al., 2010
 Cretevania alonsoi Peñalver et al., 2010
 Cretevania concordia Rasnitsyn, Jarzembowski & Ross, 1998
 Cretevania cyrtocerca (Deans, 2004) Peñalver et al., 2010
 Cretevania exquisita (Zhang, Rasnitsyn, Wang & Zhang, 2007) Peñalver et al., 2010
 Cretevania extincta (Kaddumi, 2005)
 Cretevania major Rasnitsyn, 1975
 Cretevania meridionalis Rasnitsyn, 1991
 Cretevania minor Rasnitsyn, 1975
 Cretevania minuta Rasnitsyn, 1975
 Cretevania mitis (Li, Shih & Ren, 2014a) 
 Cretevania montoyai Peñalver et al., 2010
 Cretevania pristina (Zhang & Zhang, 2000) Peñalver et al., 2010
 Cretevania rubusensis Peñalver et al., 2010
 Cretevania tenuis Li, Rasnitsyn & Ren, 2018 
 Cretevania venae Li, Rasnitsyn & Ren, 2018 
 Cretevania vesca (Zhang, Rasnitsyn, Wang & Zhang, 2007) Peñalver et al., 2010

См. также 
 Archisphex crowsoni
 Melittosphex burmensis

Примечания

Литература 
 
 

Вымершие эванииды
Роды перепончатокрылых
Насекомые мелового периода
Инклюзы бирманского янтаря
Инклюзы испанского янтаря
Инклюзы ливанского янтаря
Инклюзы таймырского янтаря
Фоссилии из меловых отложений Великобритании
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии из меловых отложений Монголии